Мелисса Сью Андерсон (, 26 сентября 1962) — американо-канадская актриса, наиболее известная по роли в сериале «Маленький домик в прериях» (1974—1981), который принёс ей номинацию на премию «Эмми» в категории «Лучшая женскую роль в драматическом телесериале».

Биография 
Андерсон родилась в Беркли, Калифорния, её родители — Джеймс и Марион Андерсон. Есть старшая сестра Морин. Когда Мелиссе было 7, семья переехала в Лос-Анджелес. Вскоре она начала сниматься в рекламе, а с 1974 играет в восьми сезонах «Маленького домика в прериях». В 1978 году за этот сериал была номинирована на премию Эмми, но получила её за телеспектакль, адаптацию романа Джоан Оппенгеймер «Моя другая мать», в 1979 году. Также получила престижную испанскую премию TP de Oro в 1980 году как лучшая зарубежная актриса.

С 1990 года Андерсон замужем за сценаристом и продюсером Майклом Слоаном, у них двое детей, дочь Пайпер и сын Гриффин. С 2002 года семья живёт в Монреале.

В 2010 году актриса выпустила автобиографическую книгу The Way I See It: A Look Back at My Life on Little House.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Актрисы телевидения США
Дети-актёры США
Актрисы озвучивания США